

Chimica 
 R35 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R35 – tangenziale di Waregem (Belgio)
 R35 – strada regionale Amersfoort – Middelburg (Sudafrica)